Via Júlia – strada del distretto di Nou Barris a Barcellona
 Via Júlia – stazione della metropolitana di Barcellona